

Astronomia
6261 Chione – asteroide della fascia principale

Biologia
Chione – genere di piante della famiglia Rubiaceae
Chione – nome comune degli uccelli appartenenti al genere Chionis

Mitologia greca
Chione – figlia di Borea e Orizia, madre di Eumolpo
Chione – figlia di Dedalione, madre di Autolico e Filammone
Chione – figlia di Nilo e Calliroe fu rapita per essere trasformata in nuvola di neve da Hermes
Chione – madre di Priapo da Dioniso
Chione – moglie di Borea

Personaggi fittizi
Chione – personaggio della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Persone
Chione – cittadino di Eraclea Pontica che partecipò alla congiura per rovesciare Clearco